Бо́йер — фамилия. Известные носители:

Boyer
Английская транскрипция французской фамилии Буайе.

  — канадский профессиональный борец.
 Бойер, Герберт (род. 1936) — американский биохимик.
 Бойер, Гэри (род. 1971) — профессиональный английский футболист и тренер.
 Бойер, Карл (1906—1976) — американский историк математики.
 Бойер, Клойд (1927—2021) — американский бейсболист.
 Бойер, Мигель (1939—2014) — испанский экономист и государственный деятель.
 Бойер, Пол (1918—2018) — американский химик.
  (1909—1989) — химик, работавший на Генри Форда.
  (1948—2004) — канадский художник.
 Бойер, Роберт Джеймс (1913—2005) — политик в Онтарио, Канада.
 Бойер, Роберт Х. — известен  для вакуума Керра.
  — профессор информатики, математики и философии.

Другие 
 Боуэр, Адриан (Bowyer, род. 1952) — английский инженер и математик.
 Бойер, Ли (Bowyer, род. 1977) — английский футболист.
 Бойер, Роберт (Bowyer, 1758—1834) — британский художник, издатель и священник.
 Бойер, Юхан (Bojer, 1872—1959) — норвежский писатель.

См. также 
 Буайе